La Castillane est un insecte.
 La poule Castillane est une race de poule domestique.

Voir aussi 
 L'Espagnol ou langue castillane.